Зондерфюреры () — в Германии в  годах лица, во время Второй мировой войны назначенные исполнять обязанности офицера или унтер-офицера в различных сферах деятельности, где требовались их профессиональные способности, без учёта их военного опыта. Они назначались на соответствующие должности только в тех случаях, когда для исполнения связанных с ними функций требовалась специальная квалификация и когда для них нельзя было подобрать офицера (унтер-офицера) с соответствующей квалификацией.

Их ранг приравнивался к офицерскому либо унтер-офицерскому в течение всего того времени, пока они занимали эту должность, но в офицеры их не производили, и их офицерские полномочия распространялись только на ту сферу деятельности, с которой была непосредственно связана их работа.

Зондерфюрер категории 
Зондерфюреры существовали во вcех родах войск:
Офицеры
 зондерфюрер (P), соответствующий чину оберст-лейтенанта (фрегаттен-капитана) или оберста (капитана цур зее);
 зондерфюрер (B), соответствующий чину майора (корветтен-капитана);
 зондерфюрер (K), соответствующий чину гауптмана (ротмистра, капитан-лейтенанта);
 зондерфюрер (Z), соответствующий чину лейтенантa (лейтенанта цур зее) или обер-лейтенанта (обер-лейтенанта цур зее), или должности командира взвода.

Унтер-офицеры
 зондерфюрер (O), также переводчик О (), соответствующий чину обер-фельдфебеля (обер-вахмистра, обер-боцмана);
 зондерфюрер (G), соответствующий чину унтер-офицера (мата).

Они носили униформу, сходную с униформой офицеров (унтер-офицеров) вермахта, но их можно было отличить по петлицам и погонам с очень маленькими шевронами из чёрного, белого и красного шёлка. Все остальные регалии, включая национальную эмблему и награды, а также головной убор и обувь, были такими же, как и у офицеров (унтер-офицеров) действительной службы.

Зондерфюреры также служили в абвере, в фельджандармерии, в тайной полевой полиции и в ОРПО. В гестапо и СД они формально не назначались, но фактически имели статус временно прикомандированных сотрудников из ОРПО, тайной полевой полиции или войск СС.

Авторство в основном неудачных листовок Третьего рейха для СССР русские и советские коллаборационисты приписывали зондерфюрерам отделов пропаганды Восточного фронта.

CC-Зондерфюрер 
В войсках СС тоже служили зондерфюреры. Они имели следующие обозначения:
 CC-фюрер на особой службе (), коротко SS-Зондерфюрер (),
 с 1942 года Особый CC-фюрер в войсках СС ().
CC-зондерфюреры существовали во всех частях СС. Они носили нарукавные нашивки в зависимости от профессиональной квалификации.

 Посох Асклепия — специалист-фюрер на медицинской службе (),
 Негатив посоха Асклепия — медицинский персонал (),
 Готическая Z — служба стоматологии (),
 Готическая A — аптекарь (),
 Змея — фюрер и младший фюрер в ветеринарной службе (),
 Арфа — фюрер-музыкант ().

Известные зондерфюреры 

 Буххайм, Лотар-Гюнтер — художник, фотограф, писатель, издатель и коллекционер; зондерфюрер-военкор в роте пропаганды кригсмарине. На основе пережитого в походах на подводной лодке он позднее написал известный роман «Подводная лодка», который лёг в основу одноимённого фильма.
  — немецкий фотограф и кинооператор; с 1937 года служил в вермахте, в 1941 году переведён в зондерфюреры кригсмарине — фотокорреспондентом, в 1942 году повышен до зондерфюрера (Z). До 1937 года и после Второй мировой войны принимал участие в создании многих немецких кинофильмов.
 Донаньи, Ганс фон — зондерфюрер в штабе адмирала Канариса, был казнён в 1945 году за участие в заговоре против Гитлера.
 Ганс Фаллада — писатель, зондерфюрер (B) в имперской службе труда во Франции.
 Фернау, Йоахим () — зондерфюрер-военкор в пропагандистской роте СС, после войны — автор научно-популярных книг и художник.
 Гизевиус, Ханс Бернд — зондерфюрер в отделе абвера при OKW Канариса, участник заговора 20 июля, писатель.
 Хеллер, Герхард () — зондерфюрер в штабе пропаганды в Париже, отвечал за литературную цензуру и распределение бумаги; после войны — директор издательства.
 Пилховски, Роберт (), специалист по возделыванию чая и каучука, зондерфюрер в «Рабочей группе голландско-индийских компаний» в Амстердаме для управления зарубежными чайными компаниями, после войны — писатель.
 Пирзиг, Фриц () — музыковед, зондерфюрер (Z), управлявший музыкальной жизнью Франции с 1940 года.
 Тауберт, Эберхард () — высокопоставленный сотрудник министерства пропаганды, зондерфюрер пропаганды в оккупированной Норвегии. Автор сценария к фильму «Вечный жид». После войны — советник министра обороны ФРГ Ф. Штрауса.
 Вилльрих, Вольфганг () — поборник нацистских взглядов на искусство, был назначен зондерфюрером, но добился отмены этого распоряжения.
 Целминьш, Густавс () — латышский политик, идеолог национал-социализма в Латвии и лидер латвийской националистической организации «Угунскрустс» ( — «Огненный крест», латышское название свастики) и фашистской антисемитской организации «Перконкрустс» ( — «Громовой крест»). После окончания Кёнигсбергской спецшколы абвера получил звание зондерфюрера.
 Смысловский,Борис (фон Регенау) - русский офицер,в 1941 году К-зондерфюрер отдела 1С (разведка) в штабе группы армий "Север".

Примечания

Ссылки 
 Военный разговорник и переводчик до 1945 г. — Зондерфюрер.
 Про «специальных вождей», про зондерфюреров.

Вермахт